Puerto Montt puede referir a:

 Puerto Montt, ciudad sureña de Chile;
 Club de Deportes Puerto Montt club de fútbol chileno;
 conurbación Puerto Montt-Puerto Varas, área metropolitana surgida a partir de la ciudad de Puerto Montt;
 Puerto Montt (canción), canción del grupo uruguayo de rock Los Iracundos, inspirada en la ciudad chilena anteriormente mencionada.

Otros 
 Puerto Montt Digital, plataforma digital perteneciente a la ciudad chilena anteriormente mencionada.